„Љубав нас све води у пропаст” је југословенски и словеначки ТВ филм први пут приказан 28. октобра 1987. године. Режирао га је Јоже Гале а сценарио су написали Марјан Брезовар, Јоже Гале и Иван Тавчар.

Улоге 

|-
|Звоне Агреж ||
|-
|Јожица Авбељ || Полонца
|-
|Данило Бенедичић ||
|-
|Марија Бенко || Комарка
|-
|Борис Каваца || Тавчар
|-
|Силва Чусин || Ленчка
|-
|Вероника Дролц ||
|-
|Славка Главина || Мати
|-
|Милена Грм ||
|-
|Бране Грубер ||
|-
|Јудита Хан ||
|-
|Тоне Хомар ||
|-
|Аленка Кавчич ||
|-
|Силвиј Кобал || Вехавчек
|-
|Маја Кончар ||
|-
|Мирјам Корбар ||
|-
|Аница Кумер ||
|-
|Андреј Курент ||
|-
|Стане Лебан || Кисовчев
|-
|Борут Лешјак ||
|-
|Гојмир Лешњак || Томашек
|-
|Јоже Лончина || Отац
|-
|Франц Марковчич ||
|}
Остале улоге ▼
|-
|Кристина Мичиели ||
|-
|Јоже Мраз || Мазаè
|-
|Кристијан Муцк || Андреј
|-
|Бернарда Оман || Резка
|-
|Тине Оман ||
|-
|Волођа Пер ||
|-
|Радко Полич || Печарјев Миха
|-
|Мајда Потокар ||
|-
|Франц Пресетник ||
|-
|Павле Равнохриб ||
|-
|Мојца Рељич ||
|-
|Лојзе Розман || Зринец
|-
|Невенка Седлар ||
|-
|Маја Север ||
|-
|Јанез Шкоф ||
|-
|Берт Сотлар || Брентал
|-
|Златко Шугман || Јернејц
|-
|Петер Терновшек || Михолца
|-
|Мира Учак ||
|-
|Алеш Валич || Јернач
|-
|Нађа Видмар ||
|}

Спољашње везе 
 

Југословенски филмови
Словеначки филмови
Филмови 1992.
Телевизијски филмови
Словеначки телевизијски филмови